Возвращение к жизни — название художественных произведений:

 Возвращение к жизни (фильм, 1949) — фильм Андре Кайата.
 Возвращение к жизни (фильм, 1972) — фильм Владимира Басова.
 Возвращение к жизни (фильм, 2003) — фильм Гарри Баведжа.
 Возвращение к жизни (короткометражка) — короткометражка Сергея Параджанова.